Il singolare del Penza Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Arnau Brugués-Davi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Illja Marčenko ha battuto in finale Evgenij Donskoj 7–5, 6–3 .

Teste di serie

 Aleksandr Kudrjavcev (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio al gomito destro)
 Evgenij Donskoj (semifinali)
 Konstantin Kravčuk (semifinali)
 Yuki Bhambri (quarti di finale)

  Kamil Čapkovič (quarti di finale)
  Denys Molčanov (quarti di finale)
  Evgenij Kirillov (semifinali)
  Andrej Kumancov (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Penza Cup 2012